Соревнования по прыжкам в длину с места среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 20 июля. Приняли участие 25 спортсменов из 11 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований